Wieseler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Friedrich Wieseler (1811–1892), tysk klassisk arkeolog och filolog
Karl Georg Wieseler (1813–1883), tysk evangelisk teolog

Tyska efternamn